

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Emery – città della Contea di Hanson, Dakota del Sud
 Emery – città della Contea di Emery, Utah
 Emery – città della Contea di Price, Wisconsin

Musica
 Emery – gruppo statunitense di musica post-hardcore punk

Onomastica
 Emery – forma inglese del nome proprio di persona italiano Amerigo

Persone
 Ann Emery (1930-2016) – attrice, cantante e ballerina inglese
 Audrey Emery (1904-1971) – ereditiera statunitense
 Carlo Emery (1848-1925) –  entomologo italiano
 Clayton Emery (1953) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Gareth Emery (1980) – disc jockey e produttore discografico britannico
 Gideon Emery (1972) – attore e cantante britannico
 Jean Emery (...–...; fl. XX secolo) – cestista svizzero
 Jill Emery – bassista statunitense degli Hole
 Josiah Emery (c. 1725-1797) – orologiaio svizzero
 Julie Ann Emery (1975) – attrice statunitense
 Luigi Emery (1893-1979) – giornalista e traduttore italiano
 Matteo Emery (1955) – artista svizzero
 Nicola Emery (1958) – filosofo svizzero
 Paul Emery (1916-1993) – pilota automobilistico britannico.
 R. Lee Ermey (1944) – attore statunitense
 Ray Emery (1982-2018) – hockeista su ghiaccio canadese
 Robert Emery (1898-1934) – velocista statunitense
 Unai Emery (1971) – ex calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Victor Emery detto Vic (1933) – ex bobbista ed ex slittinista canadese
 Walter Bryan Emery – egittologo britannico

Pagine correlate
Gilbert Emery
John Emery